Glassnijder (insect), een libel uit de familie glazenmakers
Glassnijders, het geslacht waartoe de libel behoort
Glassnijder (gereedschap), gereedschap om glas te snijden